

Osoby o nazwisku Pluta 
 Andrzej Pluta (ur. 1974) – polski koszykarz
 Elwira Pluta (ur. 1967) – polska scenografka filmowa
 Feliks Pluta (ur. 1928) – polski filolog
 Jan Pluta (ur. 1945) – polski fizyk jądrowy
 Jan Pluta (ur. 1953) – polski perkusista
 Jerzy Pluta (ur. 1942) – polski prozaik
 Józef Pluta (ur. 1911, zm. 2004) – funkcjonariusz organów bezpieczeństwa PRL
 Józef Pluta – polski seryjny morderca
 Kazimierz Pluta-Czachowski (ur. 1898, zm. 1979) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego
 Maksymilian Pluta (ur. 1929, zm. 2002) – polski fizyk
 Mateusz Pluta (ur. 1987) – polski lekkoatleta
 Mirosław Pluta (ur. 1960) – polski polityk
 Przemysław Pluta (ur. 1978) – polski piłkarz
 Wiesław Pluta – prof. dr hab. inż, kierował Katedrą Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 Wilhelm Pluta (ur. 1910, zm. 1986) – polski biskup rzymskokatolicki
 Wilhelm Pluta (ur. 1913, zm. 1986) – cichociemny
 Marta Wójcik z d. Pluta (ur. 1982) – polska siatkarka

Polskie nazwiska